Casper puede referirse a:
 La abreviatura científica del botánico: Siegfried Jost Casper.
 La localidad de Casper, en el estado estadounidense de Wyoming.
 Casper, el fantasma bueno, también conocido como Gasparín el fantasma amigable en Hispanoamérica, personaje de dibujos animados.
 La película Casper, que tuvo dos secuelas (Casper, la primera aventura y Casper y la mágica Wendy).
 Los videojuegos basados en la primera película.
 El ciclista profesional francés Jimmy Casper.
 El gobernante maya de Palenque apodado «Casper», cuyo glifo no se había podido descifrar para identificar su verdadero nombre (Ch'aaj K'ik').